«Совреме́нная Уто́пия» (также «Утопия-Модерн», ) — публицистическое произведение Герберта Уэллса, часто именуемое романом. Публиковалось с продолжением в 1904—1905 годах; книжное издание на английском языке вышло в 1905 году, включалось в собрание сочинений Г. Уэллса 1924—1927 годов, неоднократно воспроизводилось позднее. На русском языке печаталось во фрагментарных переводах, полный перевод вышел в 2022 году тиражом 30 экземпляров.

Сочинение было написано под впечатлением от поездки Уэллса в Швейцарию с видным деятелем Фабианского общества Грэмом Уоллисом и по жанру представляет собой нечто среднее между утопическим романом и философским эссе в форме монолога. Главный предмет описания — концепция всемирного государства, к этой теме Уэллс неоднократно возвращался до конца жизни. Особенность данного произведения как утопии — то, что её идеал является динамическим, который позволяет ещё больше совершенствовать себя. Также это одна из первых утопий, основанных на принципах социального и технического прогресса.

Содержание 
Трактат состоит из 11 глав, включающих каждая от 4 до 8 параграфов. Сюжетная канва его довольно проста: двое англичан — современников Уэллса, путешествуют по Утопии, встречаясь со множеством обитателей этого мира. Главный герой, от лица которого ведётся повествование, находит своего двойника, который объясняет ему устройство общества. Утопия — планета в параллельном мире, которая более или менее является копией Земли, но расхождение между историями началось ещё во времена Римской империи.

Глава 1. В ней обосновывается, что Утопия должна быть населена многообразным человечеством, которое в основе своей является теми же земными людьми, что и современники автора. В мире Утопии сохраняется многообразие привычек, традиций, быта, одежды и проч.

Глава 3. Экономика. В Утопии имеется денежное обращение на основе золотого стандарта. Вместе с тем, всемирное государство является верховным собственником, а каждому жителю Утопии принадлежат лишь вещи личного пользования (вплоть до транспорта — велосипеда или автомобиля). Поскольку общество Утопии очень мобильно, главным средством идентификации личности являются отпечатки пальцев и личный шифр. Регистрация при перемене места жительства обязательна, от этого, например, зависит подача в дом горячей воды.

Глава 6. Женщина в современной Утопии. Мужчины и женщины полностью уравнены в правах, однако разница в физическом строении накладывает отпечаток на гендерные роли. Беременность даёт право на оплату труда выше прожиточного минимума, главное призвание женщины — материнство. Супружеская неверность рассматривается как уголовное преступление, однако молодые люди, и лица, которые не могут иметь здорового потомства, могут практиковать свободную любовь.

Социальное деление. Орден Самураев 
Общество Утопии не является бесклассовым. В результате политических потрясений власть в Утопии перешла в руки интеллектуалов, принявших имя «самураев», людей, подчинивших свои личные желания стремлениям общественного блага. Они занимают все административные посты и являются единственными гражданами Утопии, имеющими избирательные права и формирующими некое подобие правительства. Население Утопии подразделяется на четыре группы (называемые «классами»):
 «Кинетики» (kinetic) ‒ активные и деятельные люди, способные к организации и руководству, но не обладающие фантазией. Активные кинетики служат менеджерами, предпринимателями и администраторами, пассивные ‒ мелкими чиновниками, фермерами, владельцами кафе и мелких лавок и т. д.
 «Созидатели» (poietic) ‒ творческие личности, занимающиеся в Утопии интеллектуальным трудом, сюда же относятся люди с развитыми эмоциями, священники.
 «Низшие» (base) ‒ люди, склонные к асоциальному поведению и алкоголизму. В случае нарушения общественного порядка их высылают на изолированные острова, где они составляют собственное общество, основанное на насилии и обмане.
 «Глупцы» (dull) ‒ люди, которые не способны ясно мыслить, и не допускаются к управлению.

Деление на классы не является наследственным и жёстким, к каждому человеку применяется индивидуальный подход.

Только «кинетики» и «созидатели» могут стать самураями, подвергшись жёсткому физическому и интеллектуальному отбору. Самураи придерживаются Кодекса самураев, им запрещено пить и курить, они должны быть строгими вегетарианцами, не участвовать в азартных играх, не участвовать в спортивных состязаниях, не иметь слуг и не прислуживать, не выступать на сцене, не торговать, не обогащаться. Самурай должен мыться только холодной водой, заниматься гимнастикой и альпинизмом, бриться каждое утро, каждую пятую ночь воздерживаться от секса (не имея права брать в жёны женщин — не самураев), десять минут в день посвящать чтению Кодекса, носить особую униформу и не реже раза в месяц прочитывать книжную новинку. Самураи верят в единого Бога, их религия отрицает Первородный грех, и не предполагает исполнение каких-либо обрядов.

Критика 
Постоянно работавший в Лондоне журналист С. И. Рапопорт оперативно откликнулся на выход романа-эссе в журнале «Вестник Европы». В самом начале своего обзора он вписал «Новую Утопию» (как переводил название «A Modern Utopia») в большой ряд европейской утопической литературы, начиная от платоновского «Государства» и заканчивая романом Беллами «Взгляд назад», отметив, что описанный Уэллсом мир принципиально отличается от них. Практически все вымышленные утопические государства «ограничиваются лишь одной местностью», тогда как Уэллс обратился к образу «государства всего мира» (World State) — федерации народов, «возможной лишь среди свободных демократий». Уэллс именуется «безграничным поклонником» Дарвина и Спенсера, что и является причиной, по которой его утопический идеал является динамическим, а не статичным. Будущее мировое человечество открыто для дальнейшего развития, чему способствует его строй, синтезирующий социализм и индивидуализм. Чтобы быть прогрессивным, государство должно заботиться и о развитии инициативы, которая возможна только в условиях развития каждой отдельной личности и улучшения всего человеческого рода. Впрочем, не все постулаты Уэллса вызвали одобрение С. Рапопорта, в особенности «искусственным» и «не вызываемым эволюцией общества» назван Орден Самураев, который критик сравнивал с платоновским сословием «стражей». «Уэллс посвящает этим самураям свыше 50 страниц, но, откровенно говоря, его утопия показалась бы нам куда более весёлой и прекрасной без этого сословия полумонахов, получиновников». Равным образом, паспортная система, основанная на отпечатках пальцев, названа «пристёгнутой» к утопии; с другой стороны, именно этот момент оживил литературное повествование, поскольку герои Уэллса не внесены в базы данных Утопии, и попали в комическое положение, не предусмотренное её чиновниками. С. И. Раппопорт утверждал, что с точки зрения рассмотрения ключевых вопросов общественного устройства, «Новая Утопия» не является утопической, а экономические взгляды Уэллса близки программе Независимой рабочей партии. Критик завершал свой обзор сентенцией, что и мир 1906 года, если сравнить его с современностью Томаса Мора, тоже может считаться утопией.

Биограф Уэллса — М. Чертанов — заявил, что «тон этой книги ‒ суровый и нетерпимый», поскольку писал её «Уэллс раздражённый, разочарованный, ненавидящий бестолковое человечество и желающий гнать его в будущее пинками».

В 1924 году Л. Мэмфорд писал, что общество Уэллса напоминает сразу и «Утопию» Мора, и законы Ману, и «Бхагават-Гиту» одновременно. Четыре страты, принадлежность к которым определяется по способности к исполнению общественных функций, напоминают варны брахманов, кшатриев, вайшьев и шудр, а самураи явно соотносятся с сословием стражей платоновского «Государства».

История изданий и переводов. Рецепция в Европе 
Рукопись книги хранится в фонде Уэллса Библиотеки редких книг Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне. Первоиздание «Современной Утопии» состоялось в журнале «» (номера от ноября 1904 по апрель 1905 года). В апреле 1905 года последовало первое книжное издание фирмы Chapman & Hall с иллюстрациями , которые сам Уэллс называл «озорными». В конце мая 1905 года состоялось первое американское издание — в издательстве Scribner’s. Последующие издания в Англии выпускались в 1909 и 1917 годах, а в Америке — в 1907, 1909 и 1916 годах. Далее роман был включён в девятый том образцового собрания сочинений Герберта Уэллса (так называемое «Atlantic Edition»), вышедший в свет в 1925 году; на основе этого текста выполнялись последующие научные и популярные переиздания.

Немецкий перевод Карла Рёйнерта вышел в свет в 1911 году под названием «За пределами Сириуса: утопический роман», и не переиздавался более ста лет.

На русском языке «Современная Утопия» впервые увидела свет в 1906 году (Санкт-Петербург, типография П. Ф. Пантелеева); переводчик не был указан. В 1909 году книга была выпущена издательством Сытина: это был крайне искажённый краткий пересказ В. Готвальта, в котором часть критикуемых Уэллсом положений была приписана самому автору. Этот пересказ (в который вошло не более одной трети оригинального текста) был в сокращённом виде включён в альманах «Завтра» 1991 года. Издание 2010 года анонсировалось как содержащее полный русский перевод, подписанный фамилией В. Зиновьева, однако фактически таковым не являлось. По сравнению с оригиналом были сильно сокращены главы I («Топография Утопии») и VII («Впечатления об Утопии»), удалена заключительная главка из главы X («Расовый вопрос в Утопии»). Переводчик Г. Шокин, проведя сопоставление изданий 1906 и 2010 годов, показал их идентичность. Новый перевод, названный «Утопия-Модерн», вышел тиражом 30 экземпляров в 2022 году.

Издания и рецензии

Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Утопии
Романы Герберта Уэллса
Романы-утопии